Bâltanele se poate referi la:

 Bâltanele (Greci), Mehedinți
 Bâltanele (Prunișor), Mehedinți